Wangchenggang ist die Bezeichnung für zwei archäologische Fundstätten in der chinesischen Provinz Henan:

die neolithische Wangchenggang-Stätte (王城岗遗址) in Dengfeng, siehe Wangchenggang (Dengfeng)
die Stätte der Eisenschmelze von Wangchenggang (望城岗冶铁遗址) im Kreis Lushan aus der Zeit der Han-Dynastie, siehe Wangchenggang (Lushan)